Cromie steht für:

 Mount Cromie, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Cromie ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Cromie (1882–1918), britischer U-Boot-Kommandant und Diplomat
 Robert Cromie (1855–1907), britischer Science-Fiction-Autor